Силиштеа има више значења:

 Силиштеа (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Силиштеа (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Силиштеа (Браила), насеље у округу Браила у Румунији
 Силиштеа (Рачу), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Силиштеа (Рунку), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Силиштеа (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Силиштеа (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији
 Силиштеа (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Силиштеа (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Силиштеа (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Силиштеа (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Силиштеа (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Силиштеа (Јана), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Силиштеа (Пунђешти), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Силиштеа (Тодирешти), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Силиштеа (Браила), општина у округу Браила у Румунији
 Општина Силиштеа (Констанца), општина у округу Констанца у Румунији
 Општина Силиштеа (Телеорман), општина у округу Телеорман у Румунији